Амбар — розмовна назва комори, великого приміщення для зберігання зерна
 Шламовий амбар — сховище для шламових відходів буріння й експлуатації свердловин